O evento de duplas femininas do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2003 foi disputado em Santo Domingo, República Dominicana.

Medalhistas

Resultados 

Duplas femininas